Ел Крусеро има више значења:

 Ел Крусеро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Крусеро, Хосе Луис Рамирез (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Крусеро, Рубен Родригез Гереро (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Крусеро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Крусеро, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Крусеро, Ехидо Нуево Леон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Крусеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Крусеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Крусеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Крусеро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Крусеро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Крусеро (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Крусеро, СЕДЕКО (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Крусеро, Крусеро Педрисења (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Крусеро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Крусеро, Дешидратадора Агрикола (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Крусеро (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Крусеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Крусеро (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Крусеро, Ел Крусеро де Ванидад (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Крусеро (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Крусеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Крусеро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Крусеро (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Крусеро (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Крусеро, Крусеро де Уаска (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Крусеро (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Крусеро (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Крусеро (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Крусеро, Крусеро де ла Вија (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро, Крусеро де Амека (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Крусеро (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Крусеро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Крусеро (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Крусеро (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Крусеро (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Крусеро (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Крусеро, Ел Километро 100 (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Крусеро (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Крусеро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Крусеро (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро, Агва дел Ранчо (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Крусеро (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Крусеро (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Крусеро (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Крусеро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Крусеро (Јаонавак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Крусеро (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Крусеро (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Крусеро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Крусеро, Крусерито (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Крусеро (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Крусеро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Крусеро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Крусеро (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Крусеро, Кучиља ла Пагаса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Крусеро, Серо Норте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Крусеро (Уасабас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Крусеро (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Крусеро (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Крусеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Крусеро, Ел Карил (Санта Аполонија Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Крусеро (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро, Естасион Педерналес (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро, Тереро (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро, Колонија лас Хосефинас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Крусеро (Текал де Венегас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Крусеро (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику